El término químico clorobutano se puede referir a cualquiera de estos dos compuestos orgánicos que contienen cuatro átomos de carbono y un átomo de cloro:

 1-clorobutano
 2-clorobutano